Aardrijkskunde

 Plaats in Zwitserland
 Bern (stad), de Bondsstad van Zwitserland
 Oude binnenstad van Bern, het gedeelte van de stad dat op de werelderfgoedlijst is opgenomen
 Station Bern, station van de stad Bern
 Bern (kanton), een van de kantons in Zwitserland
 Bern (district), het district binnen dit kanton
 Plaats in Nederland
 Bern (Nederland), buurtschap in de Gelderse gemeente Zaltbommel
 Plaats in de Verenigde Staten
 Bern (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Bern (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Bern (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 New Bern, plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
In middeleeuwse teksten kan Bern ook verwijzen naar
 Verona, stad in Italië

Onderwijs
Universiteit van Bern, de universiteit van Bern

Personen met de achternaam Bern
 Dan Bern, Amerikaans gitarist, zanger, singer-songwriter, schrijver en schilder
 Ivar Bern, Noors schaker
 Paul Bern, Duits-Amerikaans filmregisseur

Sport
 FC Bern, Zwitserse voetbalclub
 Grand Prix von Bern, loopwedstrijd in Zwitserland
 Ronde van Bern, eendaagse wielerkoers in Zwitserland

Andere
Bern (schip, 1923), Zwitserse stoomraderboot gebouwd in Rotterdam in 1923
Conventie van Bern (1886), conventie over de erkenning van auteursrechten
Conventie van Bern (1979), internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa
Bern (hoed), een oud hoofddeksel van zigeunervrouwen

Zie ook 
 Berne (doorverwijspagina)